Felicia steht für:

 eine Pflanzengattung aus der Familie der Korbblütengewächse, siehe Kapastern
 Felicia (Rose), eine Moschus-Rosen-Sorte
 Felicia (Rebsorte), eine Weißweinsorte
 Škoda Felicia, siehe Škoda 440 #Modellgeschichte und Škoda Felicia
 (294) Felicia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Felicia, Codename der Version 6 von Linux Mint, siehe Linux Mint #Versionsgeschichte
 Felicia (Vorname), ein weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Feliça
 Felicitas